Pameungpeuk kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Pameungpeuk (ort i Indonesien), Jawa Barat, 
 Kecamatan Pameungpeuk, distrikt, Jawa Barat, 
 Desa Pameungpeuk, administrativ by, Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar